Алекса́ндр Щерба́к: Щербак, Александр Васильевич (1921—1998) — Герой Советского Союза.
 Щербак, Александр Викторович (1848—1894) — русский писатель, врач, участник Среднеазиатских походов и русско-турецкой войны (1877—1878).
 Щербак, Александр Ефимович (1863—1934) — невропатолог и физиотерапевт, педагог.